

Билиці — село в гміні Сьверче Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Билиці — село в гміні Ґжеґожев Кольського повіту Великопольського воєводства
 Билиці — село в гміні Пшелевіце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства